

Musica 
Future Shock – album dei Gillan del 1980
Future Shock – album di Herbie Hancock del 1983
Future Shock – singolo degli Stratovarius del 1988
Future Shock – album dei Sinisstar del 2001

Altro 
 Lo choc del futuro (Future Shock) – saggio di Alvin Toffler del 1970
Ipotesi di futuro (Future Shock) – episodio finale di FlashForward
 Future Shock – rivista amatoriale italiana di fantascienza nata nel 1986